Le Football Club Lézignan est un club de rugby à XIII français basé à Lézignan-Corbières et présidé par trois personnes : Christian Lapalu, Alain Fabre et Jacques Laguens. L'équipe première, entraînée par Aurélien Cologni, évolue en Championnat de France d'. Elle peut compter sur une équipe réserve évoluant en seconde division française, à savoir l'US Ferrals.

Le club est créé en 1903 en tant que club de rugby à XV et atteint la finale du championnat en 1929. Dans les années 1930, à la suite de l'exclusion des professionnels du rugby à XV et de l'expulsion de la France du Tournoi des cinq nations, le club passe au rugby à XIII le . Obligé de repasser au rugby à XV entre 1940 et 1945 en raison du régime de Vichy, le club renoue avec le rugby à XIII après la Seconde Guerre mondiale.

Le club est aujourd'hui l'un des clubs les plus prestigieux avec huit titres de championnats (1961, 1963, 1978, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2021) et six Coupes de France.

Histoire

Des origines à la grande finale de 1929 

Le club va naître en 1903 sous l'impulsion de Lucien Montagne, premier président du FC Lézignan. Les succès dans les championnats de l'Aude et du Languedoc dans de diverses Coupes régionales vont pérenniser ce qui va devenir le Feuceuleu.
Après la Grande Guerre, le rugby pénètre dans les couches sociales ouvrières. Sous l'impulsion de Gustave Gayraud, le FCL fait l'acquisition du terrain du Moulin en 1919. Le FCL monte en puissance dès 1923 sous la conduite de Jean Sébédio pour atteindre le sommet du championnat de France, en 1929, contre l'US Quillan. La finale jouée dans des conditions contestables sera perdue par 11 à 8.

L'arrivée du rugby à XIII 
Le rugby hexagonal traverse alors une période trouble; violence, décès de joueurs incitent les Britanniques à exclure la FFR du Tournoi des cinq nations. Les joueurs exclus pour professionnalisme fondent la Ligue Française de rugby à XIII sous l'impulsion de Jean Galia. Les Lézignanais Gaston Amila et Léopold Fabre sont les "pionniers" du rugby à XIII, le FCL passe au rugby à XIII le 2 août 1939.

À la suite de l'intervention de la FFR (xv) et du rapport Voivenel (président d'honneur de la FFR) qui remet au gouvernement de Vichy la proposition de suppression du rugby à XIII, le 10 octobre 1940, le sport professionnel est supprimé à l'échéance de trois ans, le rugby à XIII avec "effet immédiat". Demain les clubs joueront à XV. Le rugby à XIII repart en 1945 mais sous la dénomination de jeu à XIII. Dans le premier championnat d'après-guerre, le FCL échoue en demi-finale à Lyon contre l'AS Carcassonne.

Une montée en puissance 

Après la Guerre, les grandes métropoles attirent les grands joueurs et, dans un tel contexte, le modeste FCL résiste avec les moyens du bord. Dans les années 1960, l'essor économique de la viticulture va permettre aux présidents successifs de miser sur des entraîneurs de qualité. Le recrutement ira de pair, des joueurs venus du rugby à XV, du Celtic de Paris, de l'AS Carcassonne tout proche vont poser les bases du renouveau lézignanais.
 
Le premier titre juniors est acquis en 1954, viennent ensuite les titres des équipes réserves division Honneur. Au plus haut du sommet, la finale de 1959 perdue contre Villeneuve-sur-Lot clôturera cette longue montée en puissance.

La saga des titres, de 1961 à 1970 
Cette période faste, orchestrée par le président Fau, est à elle seule une légende. Des voyages à Perpignan et Toulouse pour en ramener des titres. Le FCL, champion de France en 1961, récidive en 1963, la Coupe gagnée en 1960 est récupérée en 1966 et 1970. Le héros lézignanais de cette période se nomme Gilbert Benausse.

L'éclosion des jeunes, de 1971 à 1980 
Une page se tourne, le départ ou l'arrêt des vedettes de la génération précédente vont mettre en relief le travail fait par le club. Les jeunes vont venir aux commandes. Un titre de champion de France en 1978 viendra conclure cette période agrémentée de finales perdues en Coupe (1971, 1974, 1978) ou en Championnat (1976).

Les années difficiles, de 1980 à 2007 

À partir des années 1980, le club traverse une période difficile tant au niveau sportif que financier et se distingue surtout par les titres remportés par les équipes de jeunes.

En 2005, le club a déclaré forfait en cours de championnat et a failli disparaître. Les joueurs étrangers tels que Ray Cashmere, Nathan Vagg ou Andrew Pierce ont dû quitter le FCL. Les anciens joueurs prennent alors le pouvoir et veulent reconstruire dans la durée. En 2006, alors que personne ne les attendait à ce niveau, le Feuceuleu atteint la finale de la Coupe de France.

Finaliste du championnat 2007 contre Pia, le FCL confirme sa progression avec seulement deux défaites (à Limoux et à Albi ) en 20 matches pour la saison 2008. Avec un recrutement judicieux et un amalgame avec les joueurs formés au club, le FCL semble progressivement renouer avec le succès.

La domination lézignanaise, de 2007 à 2011 
Champion de France, le samedi 17 mai 2008, le FCL XIII a démontré au travers de cette finale ses progrès au cours de ces dernières années et qu'il rivalisait avec les meilleurs. Ainsi, au stade de la Méditerranée de Béziers, les Lézignanais ont dominé les joueurs de Pia grâce notamment à deux essais de Jared Taylor et un essai opportuniste de Grégory Mazard. Le travail effectué tout au long de la saison par l'entraîneur-joueur, James Wynne, a récompensé un groupe talentueux et téméraire.

En 2009 le FCL retourne en finale pour affronter l'équipe de Limoux, et sa victoire 42 à 34 devant  spectateurs sur le stade Albert Domec de Carcassonne apporte un  et un doublé inédit au club corbiérais. La Coupe revient aussi, après une attente de 40 ans, au FCL après une finale serrée contre Limoux jouée au Parc des Sports d'Avignon.
Un doublé devenu triplé en 2010: après avoir écarté l'AS Carcassonne en demi-finale, les Vert & blanc disposent de Pia dans l'ultime match, au stade Yves-du-Manoir à Montpellier, pour ce qui sera le dernier match des phénomènes Chris Beattie et James Wynne.

En 2011 le Feuceuleu conserve la Coupe de France de rugby à XIII après s'être défait successivement de l'AS Carcassonne, de Saint-Gaudens, de Saint-Estève XIII catalan en demi-finale (18-16) et finalement de Pia (28-17) après pourtant avoir été longtemps menés. À noter lors de cette finale le coup du chapeau pour l'ancien Pianenc Nicolas Piquemal.
Le 14 mai, à Narbonne, le FCL rencontre le XIII limouxin en finale du championnat devant  spectateurs mais aussi devant les caméras de France 3; au terme d'un mano a mano haletant il conserve son titre (victoire 17-12) grâce notamment à un essai de Cédric Bringuier qui, après neuf années passées au club, tire sa révérence après cette ultime rencontre.

Fin de Cycle et nouveau départ, de 2012 à aujourd'hui 
En 2012, le FCL malgré un effectif riche voit son hégémonie stoppée. Le club doit se passer de nombreux blessés et suspendus qui vont le handicaper lourdement. En dépit de ces aléas le club échoue en demi-finale de championnat face à Pia. En demi-finale de coupe de France de rugby à XIII , le club perdra également contre ce même adversaire.

En 2013, le club réduit son budget et dispose d'un groupe plus restreint que les années précédentes. Le jeu va également évoluer avec une orientation plus spectaculaire basée sur des joueurs rapides et de petits gabarits. Après un superbe départ, le club va connaître une baisse de régime au début de l'année 2013 qui va se concrétiser par une élimination au stade du Moulin en coupe de France de rugby à XIII face au XIII Limouxin pourtant bien mal en point.
Malgré cette nette baisse de régime, le groupe trouve les ressources pour s'octroyer la troisième place de la saison régulière, synonyme de barrage à domicile face à l'AS.Carcassonne. Devant son public, les Lézignanais vont produire un grand match pour éliminer leurs rivaux de l'ASC pourtant champions en titre.
En demi-finale face à une équipe de Saint-Estève XIII catalan jeune et sans complexe, les vert et blanc se font crucifier dans les dernières secondes d'une rencontre à leur portée, les privant ainsi d'une nouvelle finale.

En 2014,après les phases aller-retour difficiles, le FCL se ressaisit pour finir deuxième de la poule des AS et se qualifier ainsi pour les demi-finales. Retrouvailles avec l'équipe de Saint-Estève XIII Catalan et malgré la rapide blessure (fracture de la jambe: saison terminée) du précieux pilier Griffi, la victoire sera au bout. En finale au stade Gilbert Brutus à Perpignan le Toulouse Olympique sera trop fort pour les valeureux joueurs des Corbières également handicapés par la sortie définitive du seconde ligne Dustin Cooper au bout de dix minutes de jeu.

En 2015, le FCL est renforcé par les arrivées de Jamal Fakir,Tuki Jackson et . Après deux tours aisément passés en coupe de France,les vert et blanc retrouvent l'A.S.Carcassonne en demi-finale au stade de l'aiguille à Limoux. Face au favori de la rencontre et sous une pluie innintérompue, les outsiders l'emportent sur le score étriqué de 8 à 4.

En finale, au stade Albert Domec à Carcassonne, l'équipe de Saint-Estève XIII Catalan fait figure d'épouvantail... Le score est de 12 à 11 pour les Catalans à la mi-temps,puis de 25 à 11 à un quart de la fin du match, mais le réveil des Audois sera salvateur et ils inscriront la bagatelle de 16 points en 9 minutes, s'adjugeant la sixième coupe de France Lord Derby de l'histoire du Club sur le score de 27 à 25.

Lors de la saison 2015-2016, Lézignan élimine en Coupe de France Lescure puis Carcassonne avant d'être éliminé en demi-finale contre Limoux. En championnat le club termine troisième de la première et deuxième phase derrière Limoux et Carcassonne.

Deux joueurs du club sont présents lors de la Coupe du monde 2017 : Damien Cardace et Rémy Marginet (France), Guillaume Bonnet était également sélectionné mais a dû décliner en raison d'une lésion du ligament du genou contracté lors du match de préparation contre la Jamaïque une semaine avant la compétition.

Palmarès

Effectif actuel

Les entraîneurs

Joueurs emblématiques 

Dans les années 2000 et 2010, Lézignan a vu passer de nombreux joueurs internationaux français qui ont rejoint la Super League, à l'image de Rémi Casty ou Julian Bousquet.

Saisons en Championnat de France

Bibliographie 
 Le rugby, des hommes, un club et sa légende, par André Amila, en 2001 à Lézignan (préf. Michel Maïque et postf. René Depestre)
 Les contes du rugby, par Henri Garcia

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club
  Lézignan XIII sur itsrugby.fr
  Lézignan XIII sur goldrugby.com

Lézignan-Corbières
Club sportif fondé en 1903
Sport dans l'Aude